Het wereldkampioenschap curling voor vrouwen 2007 werd van 17 tot en met 25 maart 2007 gehouden in het Japanse Aomori. Het lukte Zweden niet de titel te verdedigen. Het waren de Canadese dames die wereldkampioen werden.

Overzicht 
Het was de 29ste editie van het wereldkampioenschap voor vrouwen, en de eerste die in Japan werd georganiseerd. Naast gastland Japan, dat automatisch mocht deelnemen, kwalificeerden ook Canada en de Verenigde Staten zich automatisch voor het wereldkampioenschap. Voor de Amerikaanse zone waren er immers twee tickets weggelegd, en er diende zich geen uitdager aan. Uit de Europese zone kwalificeerde de top acht van het afgelopen Europees kampioenschap zich rechtstreeks. Voor de Pacifisch-Aziatische zone kwalificeerde het beste land van het voorbije Pacifisch-Aziatisch kampioenschap zich voor het wereldkampioenschap, naast het al geplaatste Japan. Dit ticket werd uiteindelijk gegrepen door China.

De finale van het wereldkampioenschap werd gespeeld op 25 maart tussen Canada en Denemarken. Na een gelijkopgaand begin van de wedstrijd, nam Canada vanaf het vijfde end de bovenhand. Nadat het drie ends op een rij won, was de wedstrijd gespeeld. Het laatste end werd niet uitgespeeld, en de wedstrijd eindigde op 8-4. Schotland vervolledigde het podium.

Groepsfase

Play-offs

Halve finale 
Zaterdag 24 maart 2007, 20:00 uur

Finale 
Zondag 25 maart 2007, 14:00 uur

Eindstand

Externe links 
Officiële website Aomori 2007

Wereldkampioenschap curling
Curling in 2007
Sport in Tohoku
Prefectuur Aomori
Curling